Amerikai Egyesült Államok
 Rush (Colorado)
 Rush (Kentucky)
 Rush (New York)
 Rush City (Minnesota)
 Rush megye (egyértelműsítő lap)
egyéb
 Rush (együttes), Kanada
 Rush (album) a Rush együttes nagylemeze